Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Nick Kyrgios.

In finale Pablo Carreño Busta ha battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Daniil Medvedev (secondo turno)
 Carlos Alcaraz (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Casper Ruud (semifinale)
 Andrej Rublëv (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
 Jannik Sinner (terzo turno)
 Hubert Hurkacz (finale)
  Cameron Norrie (terzo turno)

  Taylor Fritz (terzo turno)
  Matteo Berrettini (primo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Reilly Opelka (ritirato)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno, ritirato)

Wildcard 

  Alexis Galarneau (primo turno)
  David Goffin (primo turno)

  Andy Murray (primo turno) 
  Vasek Pospisil (primo turno)

Qualificati 

  Marcos Giron (primo turno)
  Fabio Fognini (primo turno) 
  Benoît Paire (primo turno)
  Hugo Gaston (primo turno)

  Adrian Mannarino (secondo turno) 
  Arthur Rinderknech (primo turno) 
  Jack Draper (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Stan Wawrinka (primo turno)

  Borna Ćorić (primo turno)

Special exempt 

  Yoshihito Nishioka (secondo turno)

Alternate 

  Pedro Martínez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2022